Julija Siergiejewna Stupak z d. Biełorukowa (ros. Юлия Сергеевна Ступак, z domu Белорукова; ur. 21 stycznia 1995 w Sosnogorsku) – rosyjska biegaczka narciarska, czterokrotna medalistka igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata. Od 2019 żona rosyjskiego biegacza Nikity Stupaka.

Kariera 
Na arenie międzynarodowej zadebiutowała 18 lutego 2013 roku w rumuńskim Braszowie podczas jedenastej edycji zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy. W pierwszym swoim starcie zajęła 6. miejsce w biegu na 7,5 km stylem dowolnym. W kolejnych startach w Braszowie ukończyła na 7. miejscu bieg na 5 km stylem klasycznym, a także zajęła 5. miejsce w sprincie rozgrywanym techniką dowolną.

Kolejnym startem w zawodach międzynarodowych był występ na mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym, które odbyły się na przełomie stycznia i lutego 2014 roku we włoskiej dolinie Val di Fiemme. W pierwszym starcie, którym był sprint stylem dowolnym zdobyła brązowy medal. Mistrzostwa zakończyła występem w biegu sztafetowym, w którym to zdobyła tytuł wicemistrzyni świata juniorów wraz z koleżankami ze sztafety.

W Pucharze Świata zadebiutowała 1 marca 2014 roku w fińskim Lahti. W kwalifikacjach sprintu rozgrywanego stylem dowolnym zajęła 47. miejsce i nie awansowała do fazy ćwierćfinałowej. Pierwsze pucharowe punkty zdobyła 5 marca 2015 roku w norweskim Drammen w sprincie stylem klasycznym, gdzie została sklasyfikowana na 25. miejscu. Pierwszy raz na podium zawodów tego cyklu stanęła 24 listopada 2017 roku w Ruce, kończąc rywalizację w sprincie klasykiem na trzeciej pozycji. Wyprzedziły ją jedynie Szwedka Stina Nilsson i Sadie Bjornsen z USA.

Podczas mistrzostw świata w Lahti w 2017 roku razem z Natalją Matwiejewą zdobyła srebrny medal w sprincie drużynowym. Na rozgrywancyn dwa lata później mistrzostwach świata w Seefeld wspólnie z Anastasiją Siedową, Anną Nieczajewską i Natalją Niepriajewą wywalczyła brązowy medal w szafecie. W tej samej konkurencji reprezentacja Rosyjskiej Federacji Narciarskiej w składzie: Jana Kirpiczenko, Julija Stupak, Tatjana Sorina i Natalja Niepriajewa zajęła drugie miejsce na mistrzostwach świata w Oberstdorfie w 2021 roku.

Na igrzyskach w Pjongczangu w 2018 roku startowała jako reprezentantka ekipy sportowców olimpijskich z Rosji. W sprincie stylem klasyczym zajęła trzecie miejsce, plasując się za Stiną Nilsson i Maiken Caspersen Fallą z Norwegii. Parę dni później razem z Niepriajewą, Anastasiją Siedową i Nieczajewską zdobyła kolejny brązowy medal. Podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie cztery lata później razem z Niepriajewą, Soriną i Wieroniką Stiepanową zwyciężyła w sztafecie. Cztery dni później Stupak i Niepriajewa zajęły trzecie miejsce w sprincie drużynowym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie

Miejsca na podium w etapach chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Rosyjscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Urodzeni w 1995